Osoby:
 Albrecht Konrad Finck von Finckenstein – pruski feldmarszałek
 Björn von Finckenstein – nambijski lekarz
 Karl Wilhelm Finck von Finckenstein – pruski polityk

Inne:
 Finckenstein – pałac

Zobacz też:
 Finck von Finckenstein
 Finkenstein